McCarten ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony McCarten (* 1961), neuseeländischer Schriftsteller und Filmemacher
 James McCarten (* 1990), englischer Fußballspieler